Флаг муниципального образования «Краснобро́дский городской округ» Кемеровской области Российской Федерации — наряду с гербом — опознавательно-правовые знаки, составленные и употребляемые в соответствии с геральдическими (гербоведческими) и вексиллологическими (флаговедческими) правилами, и являющиеся официальными символами муниципального образования на территории Кемеровской области, символизирующие достоинство и административное значение муниципального образования, единство его территории и населения, историческую преемственность, а также права органов местного самоуправления Краснобродского городского округа.

Флаг утверждён 23 декабря 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5835.

Описание 
«Флаг Краснобродского городского округа представляет собой полотнище жёлтого цвета, ширина и длина которого соотносятся как 2:3, вдоль нижнего края которого идёт чёрная полоса, ступенчато понижающаяся от краёв к середине (по краям ширина чёрной полосы составляет 1/2, а в середине — 1/10 ширины полотнища). В середине флага над чёрной полосой — эмблема из герба городского округа (камень, вертикальной и горизонтальной линиями разделённый на красные и чёрные четверти), габаритная ширина и высота которого равны 3/10 длины.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Символика

Примечания 

Краснобродский городской округ